Каретник — постройка для карет, лошадей, сопутствующих приспособлений и нужд. 
 Каретник — ремесленник, кустарь, специалист по строительству и ремонту карет.
 Каретник — один из элементов архитектурного ансамбля Петропавловской крепости.

Персоналии 
 Каретник, Елена Васильевна (род. 1967) — украинский кинорежиссёр и сценарист фильмов на христианскую тематику.
 Каретник, Сергей Владимирович (род. 1995) — украинский и российский футболист.

См. также 
 Каретников